Lane kan som auktorsförkortning betyda:

 Christopher E. Lane
 David Lane
 David A. Lane
 John Lane
 Irwin E. Lane

Robotskapade auktorsförkortningar